Ла-Альму́нья-де-До́нья-Годи́на (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдехалон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de La Almunia
 Asociación Cultural de Cine Florián Rey
 Asociación Cultural L’Albada
 Escuela Universitaria Politécnica
 Tuna de Ingenieros Técnicos de La Almunia
 Colegio Salesiano Laviaga Castillo
 Colegio Público Primo de Rivera
 IES Cabañas
 Cofradía de la Tercera Orden de La Almunia
 Centro de Profesores de La Almunia

Муниципалитеты Сарагосы